Port Elizabeth, een grote stad in Zuid-Afrika (ook bekend als Gqeberha)
 Port Elizabeth (Saint Vincent en de Grenadines), een stad op het eiland Bequia in de Grenadines
 Port Elizabeth (Newfoundland en Labrador), een spookdorp op een eiland voor de kust van het Canadese Newfoundland
 Port Elizabeth (Brits-Columbia), een grote natuurlijke haven van het Canadese Gilford Island
 Port Elizabeth (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey